King George V bezeichnet:

 Georg V. (Vereinigtes Königreich) (1865–1936), König von Großbritannien und Irland und Kaiser von Indien
 King George V (DLR), eine Station der Docklands Light Railway
 King-George-V-Klasse (1911), eine Klasse von Schlachtschiffen der Royal Navy
 King-George-V-Klasse (1939), eine Klasse von Schlachtschiffen der Royal Navy
 HMS King George V, mehrere Kriegsschiffe
 King George V Dock, mehrere Hafenbecken
 King George V Bowl, ein Mehrzweckstadion in Douglas, Isle of Man, siehe The Bowl

Siehe auch:
 Georg V.